Queen's Club Championships 2018 (под спонсорским названием Fever-Tree Championships 2018) — 116-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2018 году турнир прошёл с 18 по 24 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
В одиночном турнире приняло участие четыре теннисиста из топ-10. Первым номером посева стал прошлогодний финалист Марин Чилич (№ 5 в мире на тот момент). В этом году хорват также смог сыграть решающий матч и на этот раз взять титул. Для него эта победа стала второй в карьере на местном турнире (до этого в 2012 году). В финале он обыграл Новака Джоковича, который сыграл в турнире под уайлд-кард. На тот момент серб был выходил из игрового кризиса и был 22-м в мире. Остальные представители топ-10 Григор Димитров, Кевин Андерсон и Давид Гоффен проиграли на ранних стадиях (только Димитров смог преодолеть первый раунд и выбыл во втором. Прошлогодний чемпион Фелисиано Лопес защищал свой титул, не имея посева. Он смог доиграть до четвертьфинала, в котором уступил Нику Кирьосу. В основных соревнованиях принял участие один представитель России — Даниил Медведев, который во втором раунде проиграл Жереми Шарди. 

В парном турнире прошлогодние чемпионы Джейми Маррей и Бруно Соарес имели четвёртый номер посева и смогли второй год подряд сыграть в решающем матче. На этот раз в финале они проиграли и титул достался вторым номера посева Хенри Континену и Джону Пирсу.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марин Чилич обыграл  Новака Джоковича со счётом 5-7, 7-6(4), 6-3.
 Чилич выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джокович сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 99-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
 Хенри Континен и  Джон Пирс обыграли  Джейми Маррея и  Бруно Соареса со счётом 6-4, 6-3.
 Континен выиграл 2-й парный титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пирс выиграл 2-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Queen’s Club Championships
 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2018 года
2018
2018 год в Лондоне